W2, W.2 ou W02 peut faire référence à:

Aéronautique 
 Arado W.2, un hydravion allemand ;
  ;
 Power Jets W.2, un turboréacteur britannique.

Calendrier 
 W02, la deuxième semaine du calendrier.

Domaine militaire 
 HMS W2, un sous-marin  de la Royal Navy ;
 Wolfsschlucht II, un  ensemble de bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale situé à Margival  dans l'Aisne et l'un des vingt quartiers généraux du Führer.

Médecine 
 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des patins à roulettes ou une planche à roulettes (W02), d’après la classification internationale des maladies.

Média 
 W2 (TV), la version galloise de la chaine de télévision BBC Two.

Sport automobile 
 Mercedes-Benz MGP W02, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres